Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1969 року — пройшов у НДР з 18 по 26 травня. Переможцем стала збірна Болгарії, яка у фіналі перемогла збірну НДР за жеребом (додатковий час завершився внічию 1:1).

Кваліфікація

Один матч 

|}

Кваліфікаційні матчі 

|}

Груповий турнір

Учасники 
 
  (К)
 
  (господарі)
  (К)
  (К)
  (К)
 
 
  (К)
 
  (К)
  (К)
 
 
  (К)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1969 у футболі
Міжнародні футбольні змагання у Німеччині